Мартіна Хінгіс і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками. Новотна з Наташою Звєрєвою були першими сіяними, а Хінгіс з Анною Курніковою -  другими. Новотна і Звєрєва знялись у чвертьфіналі проти  Ліндсі Девенпорт і Марі П'єрс, а Хінгіс і Курнікова досягнули фіналу, в якому поступилися сестрам Серені і Вінус Вільямс з рахунком 6–3, 6–7(2–7), 8–6. Для сестер Вільямс це був перший титул у парі на турнірах Великого шолома і перший крок на шляху до здобуття кар'єрного золотого шолома в парі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Я Новотна Н Звєрєва
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=r
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= С Форец С Шеффель
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Н Арендт М Боллеграф
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Крістя Р Драгомір
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Є Куликовська О Лугіна
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= E De Villiers Р Хіракі
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= Б Шетт П Шнідер
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Л Девенпорт М П'єрс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=66
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Адамс Ч Рубін
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=78
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Е Делоун Н Пратт
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Kim E-h Т Танасугарн
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Дж Лі Ван Ш-т
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Ортуньйо К Торренс-Валеро
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М Дрейк Дж Стек
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=8
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= І Спирля К Віс
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Я Новотна Н Звєрєва
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Н Арендт М Боллеграф
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К Крістя Р Драгомір
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= Б Шетт П Шнідер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= Л Девенпорт М П'єрс
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Е Делоун Н Пратт
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Е Калленс Р Гранде
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= А Молік К Мораріу
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= В Менга Е Вагнер
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=9
| RD3-team02= С Вільямс В Вільямс
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=67
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Е Калленс Р Гранде
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=79
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=9
| RD4-team01=
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л Голарса Ж Гусарова
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Ольша Л Остерло
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= С Фаріна К Габшудова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=15
| RD2-team05= Ф Лабат Д Ван Рост
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Р Макквіллан Нана Міягі
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Саекі Ю Йосіда
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= А Фусаї Н Тозья
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01=

Секція 4

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1999 on ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

Жінки, парний розряд
1999 у жіночому тенісі
1999 у французькому спорті